Deutschwalde ist der Name folgender Orte:

 Deutschwalde, Kreis Briesen (Westpr.), (Danzig-)Westpreußen, seit 1945: Szczerosługi im Powiat Wąbrzeski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Deutschwalde, 1943 bis 1945 Deutschenwalde, Kreis Hohensalza, Wartheland, seit 1945: Wietrzychowice (Izbica Kujawska) im Powiat Włocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Deutschwalde, bis 1936 Sandraschütz, Kreis Militsch, Niederschlesien, seit 1945: Sędraszyce im Powiat Micki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Deutschwalde (Ostpr.), bis 1938 Suchorowitz, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Suchorowiec im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen